Mio (Michigan), dorp in de Verenigde Staten.
 Mio (Oost-Nusa Tenggara), dorp in Indonesië.
 Mio Technology, bedrijf uit Taiwan.
 Miljoen, afkorting, vooral in financiële documenten.